

Crète 
 La Crète, île méditerranéenne ;

Crête

Patronyme
 Alain Crête, journaliste sportif québécois 
 Paul Crête (né en 1953), homme politique québécois
 Stéphane Crête (né en 1967), acteur québécois

Nom commun
 Une crête, excroissance ;
 Une crête est le sommet des angles les plus élevés du profil des terrassements.
 Une crête est une excroissance (osseuse ou non) sur la tête de certains vertébrés comme les dinosaures non-aviens  (Hadrosauridae, Theropoda, etc.) et aviens (gallinacés, etc.), ainsi que les squamates.
 Une crête, ligne joignant les points hauts d'un relief ;
 Une crête barométrique est un axe de pression maximale non fermé ;
 Une crête iroquoise, la coupe de cheveux emblématique du mouvement punk ;

Toponyme

 Abbaye de la Crête, abbaye cistercienne fondée en 1123 à Bourdons-sur-Rognon dans la Haute-Marne.

 Crete, une localité située dans l'Illinois ;
 Crete, une localité située dans le Nebraska.

 La Crete, un hameau du Comté de Mackenzie situé dans la province d'Alberta.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme